Sezon 2015/2016 Pucharu Świata Juniorów w saneczkarstwie rozpoczął się 19 listopada 2015 roku w norweskim Lillehammer. Ostatnie zawody z tego cyklu zostały rozegrane w Niemczech 23 stycznia 2016 roku na torze w Oberhofie.

W tym sezonie najlepszą wśród juniorek okazała się Niemka Jessica Tiebel. Jest to już jej drugi tytuł. U mężczyzn wygrał Austriak Jonas Müller. W zawodach dwójek mężczyzn wygrali po raz kolejny Rosjanie Jewgienij Jewdokimow i Aleksiej Groszew. Natomiast drużynowo zwyciężyli Niemcy.

W klasyfikacji juniorów młodszych, u mężczyzn najlepszy okazał się Włoch Fabian Malleier, u kobiet wygrała Rosjanka Kristina Szamowa, natomiast klasyfikację dwójek wygrali Włosi Felix Schwarz i Lukas Gufler.

Kalendarz Pucharu Świata

Klasyfikacje

Jedynki juniorów

Jedynki juniorów młodszych

Jedynki juniorek

Jedynki juniorek młodszych

Dwójki juniorów

Dwójki juniorów młodszych

Sztafety mieszane

Bibliografia 
 
 

Puchar Świata w saneczkarstwie
2015 w saneczkarstwie
2016 w saneczkarstwie
2015 w Europie
2016 w Europie